Rosário Oeste kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rosário Oeste (ort), Mato Grosso, 
 Rosário Oeste (kommun), Mato Grosso, 

Robotskapade Brasilienförgreningar